
Molekulska formula -{C14H22O}- se može odnositi na:
 2,6-Di-tert-butilfenol
 Norpačulenol